

Religione 
 Vincenzo Menchi – vescovo cattolico italiano

Sport 
 Giovanni Menchi – cavaliere italiano

Altro 
 Anton Francesco Menchi – cantastorie e poeta italiano